Copa Sudamericana 2022 var den 21:a säsongen av Copa Sudamericana. Turneringen vanns av Independiente del Valle som i finalen besegrade São Paulo med 2–0.

Första omgången

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
 Copa Libertadores 2022

Källor
 Conmebol.com

2022
2022 i Sydamerika